Cryphia persica är en fjärilsart som beskrevs av Embrik Strand 1921. Cryphia persica ingår i släktet Cryphia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
persica